Virslīga 2011 var den 20. udgave af det lettiske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra den 15 april, 2011 og blev afsluttet den 5 november, 2011.

FK Ventspils vandt deres 4. lettiske mesterskab.

Tabel

Målscorer
Kilde: LMT Virslīga 2011 

Fodbold i 2011
Fodbold i Letland